Открытый чемпионат Бразилии 2011 — 11-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося на бразильском курорте Коста-ду-Сауипе, и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 8 по 13 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Николас Альмагро (№ 13 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Николас Альмагро выиграл свой первый турнир в 2011 году и восьмой в карьере. Эта победа стала для него уже второй на этом турнире. Ранее он побеждал здесь в 2008 году.
 Александр Долгополов сыграл свой первый в карьере одиночный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марсело Мело выигрывает свой 9й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Бруно Соарес выигрывает свой 5й титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии по теннису
 Мировой тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2011 года
2011